Peet est le nom de famille de
 Amanda Peet (née en 1972), actrice américaine
 Thomas Eric Peet (1882 - 1934), égyptologue britannique
 William Peed (1915 - 2002), aussi connu sous le pseudonyme de Bill Peet, scénariste américain

Peet est le prénom de
 Peet Massé (né en 1979), peintre québécois

Homonymie de patronyme